Luca Mantoan – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano
 Ricky Mantoan – musicista italiano